Гыдоямский район был образован 10 августа 1944 года в Ямало-Ненецком национальном округе Омской области из Гыдоямского и Таранского сельсоветов, ранее входивших в состав Тазовского района.

14 августа 1944 г. передан вместе с округом в Тюменскую область.

Упразднён 4 июня 1946 года Территория вошла в состав Тазовского района Тюменской области.

Литература 
 Административно-территориальное деление Тюменской области (XVII—XX вв.). Тюмень, 2003. 304 с. — ISBN 5-87591-025-9

Упразднённые районы Ямало-Ненецкого автономного округа